Knacker steht für
 Knacker, österreichische Wurstart
 Knackwurst, deutsche Wurstart
 Nussknacker zum Öffnen von Nüssen
 Kornknacker, ein Gebäck
 Knacker, Person, die unerlaubt in Computersysteme eindringt; siehe Cracker (Computersicherheit)